Tenisowy turniej WTA Bank of the West Classic 2007 odbył się w dniach 21 - 29 lipca w amerykańskim Stanford na kortach twardych Taube Family Tennis Stadium. Pula nagród wyniosła 600 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Kalifornii